Adjudant (rang), een militaire rang, tevens een vervallen politie-rang;
Adjudant (functie), de persoonlijke assistent van een hooggeplaatst persoon;
Adjudant (Oeteldonk), een carnavalesk persoon uit Oeteldonk